CPL kan syfta på: 

 CPL – ett programmeringsspråk som skapades i början av 1960-talet och i förlängningen gav upphov till programspråket C, se Combined Programming Language
 CPL – en organisation som åren 1997-2008 anordnade professionella tävlingar inom e-sport, se Cyberathlete Professional League